Червоногвардейское () — село,
Зарудянский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924185004. Население по переписи 2001 года составляло 1 человек .

Географическое положение 
Село Червоногвардейское находится на расстоянии в 0,5 км от села Малое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания